Любо́вница (от праслав. «люб») — возлюбленная женского пола, связанная с кем-либо любовными отношениями; в настоящее время, в основном, сторонняя сексуальная партнёрша вне брачного союза. 
В мужском роде любовник, мн.ч. любовники.

В культуре 
 «Любовница» — французская драма 1975 года, режиссёр Барбе Шрёдер.
 «Любовница» — американская драма 1992 года, режиссёр Барри Праймус.<noinclude>

См. также 
 Куртуазность
 Любовица
 Любовница смерти